Дайан Линн Диксон (; ) — американская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за национальную сборную США по лёгкой атлетике в период 1984—1991 годов, чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Сеуле, чемпионка Игр доброй воли и Панамериканских игр, победительница и призёрка мировых первенств.

Биография 
Дайан Диксон родилась 23 сентября 1964 года в Бруклине, Нью-Йорк.

Занималась лёгкой атлетикой во время учёбы в Бруклинской технической старшей школе, которую окончила в 1982 году. Затем училась в Университете штата Огайо в Колумбусе, где так же состояла в местной легкоатлетической команде и регулярно принимала участие в различных студенческих соревнованиях. В 1983 году стала первой студенткой вуза, сумевшей выиграть национальное первенство в помещении в беге на 400 метров.

В 1984 году вошла в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Вместе со своими соотечественницами в программе эстафеты 4 × 400 метров завоевала золотую медаль — при этом в финальном забеге не участвовала, бежала исключительно на стадии полуфиналов.

В 1985 году одержала победу в беге на 400 метров на мировом первенстве в помещении в Париже.

В 1986 году победила в эстафете 4 × 400 метров на Играх доброй воли в Москве.

В 1987 году в эстафете 4 × 400 метров была лучшей на домашних Панамериканских играх в Индианаполисе и взяла бронзу на чемпионате мира в Риме.

Находясь в числе лидеров легкоатлетической команды США, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. На сей раз в эстафете 4 × 400 метров выиграла серебряную медаль, уступив в финале команде из Советского Союза, тогда как в индивидуальном беге на 400 метров финишировала пятой.

После сеульской Олимпиады Диксон осталась в составе американской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1989 году на дистанции 400 метров она стала серебряной призёркой на мировом первенстве в помещении в Будапеште, пропустив вперёд только немку Хельгу Арендт.

На чемпионате мира в помещении 1991 года в Севилье победила в беге на 400 метров и получила бронзу в эстафете 4 × 400 метров, в то время как на летнем чемпионате мира в Токио удостоилась в эстафете серебряной награды.

По завершении спортивной карьеры работала маркетологом в инжиниринговой компании. С 2001 года участвовала в разработке программ восстановления и физической культуры Департамента образования Нью-Йорка. Основательница фонда, занимавшегося помощью в продвижении карьер ушедших из спорта элитных легкоатлетов.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники Бруклинской технической средней школы